Lillgrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lillgrynnan (i Gloppet, Malax), Österbotten, 
 Lillgrynnan (Bergögaddarna, Malax), Österbotten, 
 Lillgrynnan (vid Bergö, Malax), Österbotten, 
 Lillgrynnan (vid Halsörgrundet, Korsnäs), Österbotten, 
 Lillgrynnan (i Norrifjärden, Korsnäs), Österbotten, 
 Lillgrynnan och Storgrynnan, Närpes, Österbotten,

Se även
Lillgrundet
Storgrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar